3. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbyły się w dniach 14–16 marca 1975 w Tauplitz na skoczni Kulm K-165.

Wyniki 
Zwycięzcą rozegranego 14 marca 1975 konkursu został Karel Kodejška, reprezentant Czechosłowacji, który wyprzedził Rainera Schmidta z NRD. Brązowy medal wywalczył zawodnik Austrii Karl Schnabl.

Przypisy 

1975 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
1975 w Austrii
Skoki narciarskie w Austrii